Велько Станоевич (; , , Королевство Сербия — , , СФРЮ) — сербский художник. Представитель конструктивизма в югославской и сербской живописи.

Биография 
Представитель княжеского рода Станоевичей.

Учился в белградской школе искусств и ремёсел под руководством профессора Любомира Ива́новича и Марка Мурата. С 1920 до 1930 года жил в Париже, где учился в Академии де ла Гранд Шомьер. Он был одним из основателей художественной группы «Облик».

Свой творческий путь начинал, как представитель конструктивизма, в более поздний период сместился к колористическому экспрессионизму.

В 1920-е годы создавал полотна в духе идеализированной реальности.

Велько Станоевич один из ведущих сербских художников третьей декады XX-го века.

Первая персональная выставка состоялась в Белграде в 1922 году. Год спустя, принимал участие в групповых и организовал ряд персональных выставок в Югославии, странах Европы и Америки.

Ныне картины художника находятся в коллекциях белградских Национального музея Сербии, музея современного искусства, Исторического музея и частных коллекциях.

Примечания

Ссылки 
 Биография художника

Художники XX века
Художники Сербии
Художники Югославии
Художники-модернисты
Конструктивисты
Экспрессионизм